Myxofusicoccum är ett släkte av svampar. Myxofusicoccum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxofusicoccum